Lebel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Teresa Lebel
 Jacques Eugène Lebel